Catedrala Alexander Nevsky se poate referi la:
Catedrala Alexandr Nevski din Sofia
Catedrala Alexandr Nevski din Varșovia
Catedrala Alexandr Nevski din Novosibirsk
Catedrala Alexandr Nevski din Tallinn